Alaköprü oder Ala Köprü () bezeichnet:
eine Brücke etwa 12 km nordöstlich von Anamur
eine Brücke etwa 3 km nordwestlich von Görmeli
die Alaköprü-Talsperre, benannt nach der oben aufgeführten Brücke bei Anamur